Depardieu pode se referir a:

 Gérard Depardieu, ator francês.
 Guillaume Depardieu, ator francês, filho de Gérard Depardieu.
 Julie Depardieu, atriz francesa, irmã de Guillaume.

Desambiguação